Les Rebbachisauridae forment une famille éteinte de dinosaures sauropodes néosauropodes ayant vécu entre le milieu du Crétacé inférieur (Hauterivien) et le milieu du Crétacé supérieur (Coniacien), soit il y a environ entre  (millions d'années), dans ce qui est actuellement l'Europe, l'Afrique et l'Amérique du Sud.

Ils font partie, avec les Dicraeosauridae et les Diplodocidae (ces derniers parfois regroupés dans le clade des Flagellicaudata), de la super-famille des Diplodocoidea et comprennent les membres les plus récents de ce clade. Malgré cet âge plus récent, les paléontologues estiment qu'ils sont plus basaux que les membres de ces deux familles car l'épine neurale de leurs vertèbres cervicales n'est pas bifide (séparée), ce qui est, selon les scientifiques, un caractère primitif chez les Diplodocoidea. 

Les Rebbachisauridae semblent disparaître vers le milieu du Crétacé supérieur. Cette extinction serait liée à l'émergence des Titanosauria un peu partout dans le monde.

Description

Classification

Cladogramme 
En 2015, Frederico Fanti et ses collègues révisent leur description du genre Tataouinea et leur analyse analyse phylogénétique des Rebbachisauridae. Ils établissent le cladogramme ci-dessous qui réhabilite l'ancienne famille des Rebbachisaurinae, définie par Jose Bonaparte en 1997, pour remplacer celle des Nigersaurinae et ils y intègrent plusieurs genres dont Nigersaurus et Rebbachisaurus : 

Précédent cladogramme des Rebbachisauridae d'après Frederico Fanti  en 2013, repris de John A. Whitlock en 2011 et de José Luis Carballido et ses collègues en 2012 :

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Dinosaure
 Saurischien
 Sauropode
 Cetiosaurus
 Maraapunisaurus
 Nigersaurus

Notes et références

Références

Bibliographie 
 
 

Diplodocoidea
Famille de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé
Dinosaure d'Afrique
Dinosaure d'Europe
Dinosaure d'Amérique du Sud
Taxon fossile décrit en 1997
Taxon fossile décrit par José Bonaparte